Зуль () — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Зуль, Борис Григорьевич (1887—?) — советский государственный деятель, невозвращенец.
 Зуль, Гарри (1922—2020) — американский физик немецкого происхождения.
 Зуль, Эккардт (род. 1943) — немецкий хоккеист (хоккей на траве), полузащитник, олимпийский чемпион 1972 года.

Топоним 
 Зуль — город в центре Германии.
 Зуль (округ) — бывший округ в ГДР.